Michail Glinka, een Russisch componist (1804–1857)
 Glinka (Silezië), een plaats in het Poolse woiwodschap Silezië